Вирхиния Гутьеррес () (27 ноября 1928, Гомес-Паласио, Дуранго, Мексика) — мексиканская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась в семье пилота гражданской авиации Антонио Гутьерреса Санчеса и пианистки Марии де Хесус Родригес. Вскоре после рождения переехала в Торреон. После окончания средней школы она переехала в Мехико и поступила в институт INBA. В качестве театральной актрисы дебютировал в 1950 году, в качестве киноактрисы в 1963 году. Всего актриса снялась в 27 работах в кино и телесериалах, также сыграла в ряде театральных постановках.

Личная жизнь 
В 1952 году Вирхиния Гутьеррес вышла замуж за режиссёра Луиса Химено и родила ему 5 детей — Виктор, Вирхиния-младшая, Даниэль, Луис и  Паула. Вместе они прожили 65 лет до смерти Луиса Химено в 2017 году.

Фильмография

Избранные телесериалы 
 1974 — «Злоумышленница» — Вирхиния.
 1977-78 — «Рина» — мать Марселы.
 1982 — «Ванесса» — Аурора.
 1983 — «Искорка»
 1984 — «Принцесса»
 1985-2007 — «Женщина, случаи из реальной жизни»
 1992 — «Мария Мерседес» — Бланка.
 1998-99 — «Привилегия любить» — Сестра Бернардина.

Театральные работы 
 1950 — «Монтсеррат» — Эммануэль Роблес.
 1951 — «Знаки зодиака»
 1953 — «Кассандра» — Мария-Луиса Алгарра.

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Актрисы Мексики